Ившина — женская форма фамилии Ившин.

 Известные носительницы 
 Ившина, Анна Максимовна (более известна под фамилией Аввакумова) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Ившина, Галина Васильевна — российский учёный, педагог.
 Ившина, Ирина Борисовна (род. 1950) — советский и российский микробиолог. См. также